Índice de conteúdo
 Índice remissivo
 Índice (matemática) — conceito matemático
 Índice (estruturas de dados) — conceito de informática
 Número índice — indicador numérico utilizado em estatística
 Index Librorum Prohibitorum — lista de publicações proibidas pela Igreja Católica Romana

Desambiguações de ciências